Dębica (district), een district (powiat) in de Poolse woiwodschap Subkarpaten
 Dębica (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Dębica (stad), een stad in deze gemeente